Nicolaysen kan avse:

 Johan Nicolaysen
 Julius Nicolaysen
 Lyder Nicolaysen
 Marit Nicolaysen
 Nicolay Nicolaysen
 Ragnar Nicolaysen
 Wilhelm Nicolaysen

Norska efternamn